Dammel steht für:

 ein ehemaliges österreichisches Längenmaß, siehe Daumelle

Dammel ist der Familienname von:

 Antje Dammel (* 1976), deutsche Sprachwissenschaftlerin